Guerre par procuration, un conflit militaire dans lequel des états s'affrontent par l'intermédiaire d'autres acteurs
 Guerre de procurations, un terme financier décrivant un appel aux mandats des actionnaires pour changer la direction ou imposer des actions